All That Remains puede referirse a:

All That Remains:  banda de metalcore melódico.
All That Remains (álbum): Álbum de la banda de Heavy Metal  Fozzy.
 All That Remains(novela), una novela de Patricia Cornwell.